Gai Pedó Albinovà, poeta èpic romà
 Publi Tuli Albinovà, polític roma del segle I aC.